Алексе́й Алекса́ндрович Широ́ков (; 20 февраля, 1981, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист,  центральный нападающий. В настоящее время является свободным агентом. Старший брат Максима Широкова. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (2015).

Карьера

Клубная 
Алексей Широков начал свою карьеру в своем родном городе, в клубе «Динамо (хоккейный клуб, Рига, 1946)». Сезоны 1989-1999 провёл в Динамо Рига 81. Сезоны с 2000-го по 2003 год выступал за лиепайский «Металлург», с которым он становился двукратным чемпионом Латвии и чемпионом ВЕХЛ.

В сезоне 2003/04 после 6 встреч в «Металлурге» перешёл в итальянский клуб «Кортина», выступающей в Серии А. Затем Широков переехал в российский клуб из высшей лиги — хабаровский «Амур». С «Амуром» он дошёл до полуфинала лиги, в котором его команда уступила «ХК МВД» из Твери.

В следующем сезоне Широков перебрался в ступинский «Капитан», но после 18 игр перебрался в московское «Динамо», однако после двух встреч в Суперлиге снова поменял команду. На этот раз им стал новокузнецкий «Металлург». В середине сезона 2006/07 подписал контракт с воскресенским «Химиком».

Сезон 2007/08 провёл в Белорусской экстралиге, играя за жлобинский «Металлург».

Перед началом сезона 2008/09 вернулся во вновь образованное рижское «Динамо Рига» для участия в новосозданной Континентальной хоккейной лиге. Являлся капитаном рижан.

Летом 2009 года он вернулся в хабаровский «Амур». В октябре 2010 года, после 7 игр в сезоне 2010/11 расторг контракт после обоюдного согласия сторон. После этого вернулся в Латвию, подписав контракт с «ХК Озолниеки/Монархс», но сыграв 6 встреч в Латвийской хоккейной лиге в ноябре 2010 года подписал контракт с финским клубом «Лукко». В начале января 2011 года перешёл в клуб Чешской экстралиги «Комета» из Брно.

Сезон 2011/12 Широков провёл в казахстанском клубе «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска, который выступает в ВХЛ.

В сезоне 2012/13 подписал контракт со швейцарским клубом «Ред Айс», который выступает во второй по силе Швейцарской лиге NLB. В начале сезона 2014/15 провёл одну встречу за рижскую «Призму» в Латвийской лиге, где набрал два очка (1+1) по системе гол+пас. После чего перешёл в гродненский «Неман», где тренером на тот момент был Айгарс Ципрусс. 16 января 2015 года подписал просмотровый контракт с другим клубом из Белоруссии — солигорским «Шахтёром».

Международная 
В составе юниорской сборной Латвии принимал участия в трёх чемпионатах Европы: 1997, 1998 и 1999 годов. В составе молодёжной сборной участвовал на чемпионатах мира 1999, 2000 и 2001 годов. В составе основной сборной участвовал на чемпионатах мира 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 и 2013
и 2016 годов
Участник Олимпиады в г.Ванкувер (Канада)(2010 год)

Достижения 
 Чемпион ВЕХЛ (2002)
 Чемпион Латвии (2002, 2003, 2020, 2021)
 Чемпион Континентального кубка (2015)
 Обладатель кубка Братины (2016)
Чемпион боксёрского турнира IceBox среди хоккеистов тафгаев (2011)

Статистика 
 Последнее обновление: 26 марта 2017 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте ВХЛ

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Кортина»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Ред Айс»
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки ХК «Звезда» Чехов
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса